Dit is de wereldranglijst van april 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 april 2013.

Mannen 04